Le Jil Saad Haï Djebel (en ), plus couramment abrégé en JS Haï Djebel ou encore en JSHD, est un club algérien de football fondé en 1963 et basé au quartier de Haï Djebel, dans la commune de Bourouba dans la banlieue d'Alger.

Histoire 

Le Jil Saad Haï Djebel évolue actuellement dans le championnat d'Algérie de , appelé Division Nationale Amateur.

Parcours

Classement en championnat par année 

 1963-64 : D?, 
 1964-65 : D?, 
 1965-66 : D?, 
 1966-67 : D?, 
 1967-68 : D?, 
 1968-69 : D?, 
 1969-70 : D?, 
 1970-71 : D?,    
 1971-72 : D?, 
 1972-73 : D?, 
 1973-74 : D?,  
 1974-75 : D?,  
 1975-76 : D?, 
 1976-77 : D?,   
 1977-78 : D?, 
 1978-79 : D?, 
 1979-80 : D?, 
 1980-81 : D?, 
 1981-82 : D?, 
 1982-83 : D?, 
 1983-84 : D?, 
 1984-85 : D?, 
 1985-86 : D?,  
 1986-87 : D?, 
 1987-88 : D?,  
 1988-89 : D?, 
 1989-90 : D?, 
 1990-91 : D?, 
 1991-92 : D?, 
 1992-93 : D?, 
 1993-94 : D?, 
 1994-95 : D?, 
 1995-96 : D?, 
 1996-97 : D?, 
 1997-98 : D?, 
 1998-99 : D?, 
 1999-00 : D?, 
 2000-01 : D?, 
 2001-02 : D?, 
 2002-03 : D4, DH Centre Groupe, 
 2003-04 : D3, R1 Alger, 
 2004-05 : D4, R1 Alger, 
 2005-06 : D4, R1 Alger, 
 2006-07 : D4, R1 Alger, 
 2007-08 : D4, R1 Alger, 
 2008-09 : D4, R1 Alger, 
 2009-10 : D3, Inter-régions Centre, 
 2010-11 : D4, Inter-régions Centre-Ouest, 
 2011-12 : D4, Inter-régions Centre-Ouest, 
 2012-13 : D4, Inter-régions Centre-Ouest, 
 2013-14 : D3, DNA Centre, 
 2014-15 : D3, DNA Centre, 
 2015-16 : D3, DNA Centre, 
 2016-17 : D3, DNA Centre, 
 2017-18 : D3, DNA Centre, 
 2018-19 : D3, DNA Centre, 
 2019-20 : D3, DNA Centre, 
 2020-21 :  D3, Inter-régions Centre-Ouest Groupe C1, 
 2021-22 : D3, Inter-régions Centre-Ouest,

Parcours du JSHD en coupe d'Algérie

Identité du club

Logo et couleurs 
Depuis la fondation du Jil Saad Haï Djebel en 1963, ses couleurs sont le Rouge et le Noir.

Notes et références 

Club de football à Alger
Club de football fondé en 1963
Wilaya d'Alger